Az 1998–1999-es jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság a Jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hetedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 18 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Partizan Beograd csapata nyerte (1999. június 12-én hirdették ki).  

A NATO Jugoszláviát ért bombázásai miatt a bajnokság 1999. május 14-én, a 24. forduló után véget ért.

A bajnokság végeredménye

 A Partizan Beograd az 1998-99-es szezon bajnoka.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Jugoszláv labdarúgó-bajnokságok
Jugoszláv 1